|-
|(51001)||2000 GL98|| align=right|13,2|| align=right|2,746|| align=right|0,078|| align=right|4,96|| align=right|4,549||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51002)||2000 GY99|| align=right|14,2|| align=right|2,743|| align=right|0,079|| align=right|3,72|| align=right|4,543||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51003)||2000 GP100|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,133|| align=right|10,15|| align=right|4,044||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51004)||2000 GL102|| align=right|14,5|| align=right|2,982|| align=right|0,059|| align=right|8,61|| align=right|5,149||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51005)||2000 GM102|| align=right|14,6|| align=right|2,744|| align=right|0,020|| align=right|4,84|| align=right|4,545||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51006)||2000 GQ102|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,056|| align=right|4,12|| align=right|4,234||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51007)||2000 GZ102|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,105|| align=right|3,46|| align=right|4,346||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51008)||2000 GD103|| align=right|13,7|| align=right|2,929|| align=right|0,079|| align=right|3,15|| align=right|5,012||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51009)||2000 GF103|| align=right|13,7|| align=right|3,206|| align=right|0,218|| align=right|2,89|| align=right|5,738||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51010)||2000 GN103|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,148|| align=right|3,06|| align=right|3,758||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51011)||2000 GQ103|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,160|| align=right|16,29|| align=right|4,222||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51012)||2000 GV103|| align=right|13,9|| align=right|3,068|| align=right|0,208|| align=right|3,06|| align=right|5,374||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51013)||2000 GX104|| align=right|14,3|| align=right|2,660|| align=right|0,168|| align=right|12,96|| align=right|4,337||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51014)||2000 GS105|| align=right|14,7|| align=right|2,813|| align=right|0,067|| align=right|6,22|| align=right|4,717||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51015)||2000 GZ105|| align=right|14,6|| align=right|2,642|| align=right|0,140|| align=right|3,27|| align=right|4,294||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51016)||2000 GG106|| align=right|13,4|| align=right|3,150|| align=right|0,073|| align=right|16,27|| align=right|5,591||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51017)||2000 GA107|| align=right|14,1|| align=right|2,624|| align=right|0,074|| align=right|13,00|| align=right|4,251||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51018)||2000 GM107|| align=right|13,7|| align=right|3,162|| align=right|0,073|| align=right|16,33|| align=right|5,621||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51019)||2000 GT107|| align=right|13,7|| align=right|2,653|| align=right|0,114|| align=right|15,38|| align=right|4,320||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51020)||2000 GU108|| align=right|13,3|| align=right|2,671|| align=right|0,121|| align=right|13,32|| align=right|4,365||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51021)||2000 GZ108|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,143|| align=right|3,47|| align=right|3,752||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51022)||2000 GE109|| align=right|13,5|| align=right|3,140|| align=right|0,108|| align=right|6,31|| align=right|5,564||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51023)||2000 GT109|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,176|| align=right|15,18|| align=right|4,088||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51024)||2000 GV109|| align=right|14,2|| align=right|2,695|| align=right|0,051|| align=right|5,14|| align=right|4,424||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51025)||2000 GP110|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,099|| align=right|14,79|| align=right|4,311||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51026)||2000 GL111|| align=right|13,2|| align=right|3,069|| align=right|0,037|| align=right|8,76|| align=right|5,374||MBA||3. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51027)||2000 GG112|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,175|| align=right|9,90|| align=right|4,252||MBA||3. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51028)||2000 GT113|| align=right|13,9|| align=right|2,758|| align=right|0,214|| align=right|7,77|| align=right|4,579||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51029)||2000 GJ114|| align=right|13,6|| align=right|2,855|| align=right|0,083|| align=right|4,09|| align=right|4,823||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51030)||2000 GQ115|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,081|| align=right|2,71|| align=right|4,172||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51031)||2000 GB116|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,138|| align=right|4,50|| align=right|3,847||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51032)||2000 GE119|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,068|| align=right|1,55|| align=right|4,445||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51033)||2000 GD122|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,173|| align=right|8,93|| align=right|4,670||MBA||6. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51034)||2000 GB124|| align=right|13,6|| align=right|2,586|| align=right|0,041|| align=right|22,96|| align=right|4,158||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51035)||2000 GO124|| align=right|13,6|| align=right|3,013|| align=right|0,068|| align=right|9,63|| align=right|5,229||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51036)||2000 GJ125|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,113|| align=right|10,20|| align=right|5,377||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51037)||2000 GX130|| align=right|13,3|| align=right|3,015|| align=right|0,116|| align=right|11,37|| align=right|5,234||MBA||6. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51038)||2000 GS132|| align=right|13,8|| align=right|2,614|| align=right|0,151|| align=right|30,31|| align=right|4,226||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51039)||2000 GC133|| align=right|14,0|| align=right|3,113|| align=right|0,069|| align=right|9,16|| align=right|5,491||MBA||12. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51040)||2000 GC134|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,223|| align=right|13,76|| align=right|4,053||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51041)||2000 GD134|| align=right|13,7|| align=right|3,192|| align=right|0,132|| align=right|12,16|| align=right|5,702||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51042)||2000 GJ134|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,171|| align=right|3,83|| align=right|3,435||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51043)||2000 GY134|| align=right|14,5|| align=right|3,044|| align=right|0,094|| align=right|13,40|| align=right|5,310||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51044)||2000 GG135|| align=right|14,6|| align=right|2,624|| align=right|0,158|| align=right|15,64|| align=right|4,250||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51045)||2000 GL135|| align=right|13,8|| align=right|2,734|| align=right|0,152|| align=right|12,47|| align=right|4,520||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51046)||2000 GV136|| align=right|13,1|| align=right|2,644|| align=right|0,032|| align=right|15,73|| align=right|4,299||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51047)||2000 GX136|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,067|| align=right|13,13|| align=right|4,074||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51048)||2000 GB137|| align=right|13,3|| align=right|3,192|| align=right|0,094|| align=right|12,30|| align=right|5,701||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51049)||2000 GE137|| align=right|13,8|| align=right|2,526|| align=right|0,092|| align=right|12,44|| align=right|4,014||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51050)||2000 GF137|| align=right|14,0|| align=right|2,875|| align=right|0,134|| align=right|12,41|| align=right|4,874||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51051)||2000 GN137|| align=right|13,3|| align=right|3,109|| align=right|0,009|| align=right|22,63|| align=right|5,482||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51052)||2000 GP137|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,169|| align=right|17,55|| align=right|5,553||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51053)||2000 GH138|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,179|| align=right|12,49|| align=right|4,305||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51054)||2000 GD139|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,039|| align=right|12,54|| align=right|4,610||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51055)||2000 GG140|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,130|| align=right|11,84|| align=right|4,334||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51056)||2000 GP140|| align=right|13,9|| align=right|2,780|| align=right|0,194|| align=right|11,22|| align=right|4,634||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51057)||2000 GT140|| align=right|14,3|| align=right|2,683|| align=right|0,192|| align=right|5,86|| align=right|4,394||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51058)||2000 GA142|| align=right|13,7|| align=right|3,216|| align=right|0,120|| align=right|20,40|| align=right|5,767||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51059)||2000 GR142|| align=right|13,7|| align=right|3,073|| align=right|0,130|| align=right|11,88|| align=right|5,386||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51060)||2000 GT142|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,092|| align=right|10,26|| align=right|4,231||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51061)||2000 GW142|| align=right|13,2|| align=right|3,180|| align=right|0,053|| align=right|22,86|| align=right|5,671||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51062)||2000 GE143|| align=right|13,7|| align=right|3,087|| align=right|0,080|| align=right|10,65|| align=right|5,424||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51063)||2000 GO143|| align=right|13,4|| align=right|3,086|| align=right|0,079|| align=right|10,59|| align=right|5,419||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51064)||2000 GY143|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,192|| align=right|5,42|| align=right|4,143||MBA||11. april 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51065)||2000 GC149|| align=right|15,5|| align=right|2,685|| align=right|0,070|| align=right|10,96|| align=right|4,399||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51066)||2000 GP152|| align=right|14,1|| align=right|2,548|| align=right|0,048|| align=right|13,53|| align=right|4,065||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51067)||2000 GP153|| align=right|15,1|| align=right|2,365|| align=right|0,151|| align=right|5,39|| align=right|3,637||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51068)||2000 GW156|| align=right|15,2|| align=right|2,864|| align=right|0,062|| align=right|2,02|| align=right|4,846||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51069)||2000 GV157|| align=right|13,5|| align=right|3,135|| align=right|0,091|| align=right|12,14|| align=right|5,551||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51070)||2000 GO158|| align=right|14,0|| align=right|3,270|| align=right|0,241|| align=right|3,17|| align=right|5,913||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51071)||2000 GJ159|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,212|| align=right|14,47|| align=right|5,510||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51072)||2000 GX159|| align=right|13,8|| align=right|3,171|| align=right|0,043|| align=right|8,97|| align=right|5,646||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51073)||2000 GQ160|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,170|| align=right|13,97|| align=right|4,369||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51074)||2000 GT161|| align=right|13,6|| align=right|3,036|| align=right|0,129|| align=right|11,81|| align=right|5,288||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51075)||2000 GG162|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,316|| align=right|21,85|| align=right|3,565||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51076)||2000 GV162|| align=right|14,0|| align=right|2,743|| align=right|0,072|| align=right|8,21|| align=right|4,543||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51077)||2000 GT163|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,051|| align=right|14,81|| align=right|4,108||MBA||11. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51078)||2000 GZ163|| align=right|13,1|| align=right|2,991|| align=right|0,130|| align=right|12,26|| align=right|5,172||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51079)||2000 GG166|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,074|| align=right|3,33|| align=right|5,224||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51080)||2000 GJ167|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,042|| align=right|8,39|| align=right|3,532||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51081)||2000 GB168|| align=right|14,0|| align=right|3,067|| align=right|0,120|| align=right|10,29|| align=right|5,369||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51082)||2000 GZ169|| align=right|14,1|| align=right|2,670|| align=right|0,122|| align=right|13,83|| align=right|4,362||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51083)||2000 GG170|| align=right|14,4|| align=right|2,726|| align=right|0,034|| align=right|10,74|| align=right|4,501||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51084)||2000 GM171|| align=right|14,5|| align=right|2,767|| align=right|0,056|| align=right|8,60|| align=right|4,602||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51085)||2000 GU172|| align=right|14,4|| align=right|2,721|| align=right|0,126|| align=right|6,92|| align=right|4,487||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51086)||2000 GX172|| align=right|13,0|| align=right|3,159|| align=right|0,144|| align=right|24,28|| align=right|5,614||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51087)||2000 GB177|| align=right|15,0|| align=right|2,798|| align=right|0,041|| align=right|3,45|| align=right|4,679||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51088)||2000 GE177|| align=right|16,1|| align=right|2,544|| align=right|0,104|| align=right|1,26|| align=right|4,057||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51089)||2000 GO178|| align=right|15,2|| align=right|2,871|| align=right|0,026|| align=right|1,67|| align=right|4,863||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51090)||2000 GX182|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,038|| align=right|14,38|| align=right|4,388||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51091)||2000 GH183|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,184|| align=right|13,40|| align=right|4,217||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51092)||2000 HH|| align=right|13,5|| align=right|2,618|| align=right|0,071|| align=right|15,78|| align=right|4,236||MBA||23. april 2000||Kurohone||T. Kobayashi
|-
|(51093)||2000 HQ1|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,140|| align=right|8,29|| align=right|4,194||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51094)||2000 HO4|| align=right|13,4|| align=right|3,158|| align=right|0,119|| align=right|16,69|| align=right|5,611||MBA||27. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51095)||2000 HW5|| align=right|15,0|| align=right|2,891|| align=right|0,016|| align=right|3,22|| align=right|4,915||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51096)||2000 HP7|| align=right|13,9|| align=right|3,088|| align=right|0,115|| align=right|8,84|| align=right|5,425||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51097)||2000 HA8|| align=right|14,8|| align=right|2,846|| align=right|0,083|| align=right|2,31|| align=right|4,800||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51098)||2000 HS8|| align=right|14,6|| align=right|2,938|| align=right|0,082|| align=right|3,26|| align=right|5,035||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51099)||2000 HZ8|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,111|| align=right|9,05|| align=right|5,415||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51100)||2000 HQ10|| align=right|13,5|| align=right|3,073|| align=right|0,103|| align=right|2,19|| align=right|5,386||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51101)||2000 HY10|| align=right|14,7|| align=right|3,215|| align=right|0,139|| align=right|0,82|| align=right|5,763||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51102)||2000 HH12|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,139|| align=right|3,04|| align=right|4,190||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51103)||2000 HX12|| align=right|12,7|| align=right|3,101|| align=right|0,163|| align=right|6,34|| align=right|5,459||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51104)||2000 HJ13|| align=right|14,8|| align=right|2,858|| align=right|0,047|| align=right|2,08|| align=right|4,831||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51105)||2000 HQ13|| align=right|14,3|| align=right|3,179|| align=right|0,153|| align=right|1,72|| align=right|5,668||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51106)||2000 HB15|| align=right|14,3|| align=right|3,029|| align=right|0,098|| align=right|3,27|| align=right|5,271||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51107)||2000 HF17|| align=right|14,5|| align=right|3,204|| align=right|0,144|| align=right|5,41|| align=right|5,734||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51108)||2000 HP22|| align=right|15,7|| align=right|2,898|| align=right|0,006|| align=right|2,40|| align=right|4,931||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51109)||2000 HA25|| align=right|14,7|| align=right|2,532|| align=right|0,182|| align=right|7,54|| align=right|4,028||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51110)||2000 HE25|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,064|| align=right|4,61|| align=right|4,547||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51111)||2000 HM26|| align=right|15,0|| align=right|2,914|| align=right|0,043|| align=right|3,47|| align=right|4,974||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51112)||2000 HQ27|| align=right|15,7|| align=right|1,947|| align=right|0,082|| align=right|21,10|| align=right|2,716||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51113)||2000 HZ28|| align=right|13,7|| align=right|3,070|| align=right|0,028|| align=right|9,27|| align=right|5,379||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51114)||2000 HH29|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,087|| align=right|13,49|| align=right|5,590||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51115)||2000 HU29|| align=right|13,4|| align=right|3,149|| align=right|0,151|| align=right|23,40|| align=right|5,586||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51116)||2000 HQ31|| align=right|13,3|| align=right|3,201|| align=right|0,104|| align=right|22,62|| align=right|5,727||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51117)||2000 HW31|| align=right|14,0|| align=right|3,129|| align=right|0,153|| align=right|1,12|| align=right|5,535||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51118)||2000 HC33|| align=right|12,5|| align=right|3,155|| align=right|0,120|| align=right|17,86|| align=right|5,603||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51119)||2000 HE33|| align=right|13,3|| align=right|3,214|| align=right|0,146|| align=right|18,93|| align=right|5,760||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51120)||2000 HW33|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,036|| align=right|3,42|| align=right|4,392||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51121)||2000 HC34|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,100|| align=right|12,57|| align=right|4,057||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51122)||2000 HN35|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,160|| align=right|10,82|| align=right|5,579||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51123)||2000 HS35|| align=right|14,3|| align=right|2,699|| align=right|0,151|| align=right|10,38|| align=right|4,432||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51124)||2000 HV35|| align=right|13,5|| align=right|2,774|| align=right|0,103|| align=right|9,33|| align=right|4,618||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51125)||2000 HM36|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,055|| align=right|11,20|| align=right|5,131||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51126)||2000 HR36|| align=right|13,6|| align=right|2,617|| align=right|0,150|| align=right|15,74|| align=right|4,234||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51127)||2000 HH37|| align=right|13,9|| align=right|3,027|| align=right|0,058|| align=right|14,42|| align=right|5,264||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51128)||2000 HW38|| align=right|14,4|| align=right|3,185|| align=right|0,125|| align=right|5,94|| align=right|5,683||MBA||28. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51129)||2000 HJ39|| align=right|13,8|| align=right|2,990|| align=right|0,101|| align=right|9,78|| align=right|5,168||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51130)||2000 HF40|| align=right|15,4|| align=right|2,851|| align=right|0,039|| align=right|3,14|| align=right|4,814||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51131)||2000 HM41|| align=right|13,9|| align=right|2,646|| align=right|0,045|| align=right|15,91|| align=right|4,303||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51132)||2000 HB42|| align=right|14,4|| align=right|2,911|| align=right|0,075|| align=right|1,37|| align=right|4,966||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51133)||2000 HZ43|| align=right|14,8|| align=right|2,786|| align=right|0,169|| align=right|7,66|| align=right|4,650||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51134)||2000 HG44|| align=right|14,9|| align=right|2,795|| align=right|0,065|| align=right|15,45|| align=right|4,672||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51135)||2000 HO44|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,158|| align=right|7,80|| align=right|5,660||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51136)||2000 HQ44|| align=right|13,6|| align=right|3,180|| align=right|0,052|| align=right|10,30|| align=right|5,669||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51137)||2000 HS44|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,199|| align=right|8,89|| align=right|3,790||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51138)||2000 HC45|| align=right|13,9|| align=right|2,987|| align=right|0,099|| align=right|10,59|| align=right|5,160||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51139)||2000 HM45|| align=right|14,1|| align=right|3,041|| align=right|0,066|| align=right|15,68|| align=right|5,302||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51140)||2000 HU45|| align=right|13,4|| align=right|3,195|| align=right|0,187|| align=right|3,78|| align=right|5,709||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51141)||2000 HP46|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,025|| align=right|1,04|| align=right|5,373||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51142)||2000 HR47|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,072|| align=right|5,00|| align=right|4,596||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51143)||2000 HA48|| align=right|13,7|| align=right|3,146|| align=right|0,168|| align=right|1,18|| align=right|5,579||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51144)||2000 HA49|| align=right|15,0|| align=right|2,927|| align=right|0,065|| align=right|11,45|| align=right|5,006||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51145)||2000 HS49|| align=right|14,3|| align=right|2,574|| align=right|0,127|| align=right|13,15|| align=right|4,130||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51146)||2000 HW49|| align=right|14,7|| align=right|3,045|| align=right|0,034|| align=right|13,83|| align=right|5,312||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51147)||2000 HG50|| align=right|14,5|| align=right|3,056|| align=right|0,146|| align=right|0,98|| align=right|5,342||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51148)||2000 HB52|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,056|| align=right|1,34|| align=right|5,437||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51149)||2000 HF52|| align=right|13,2|| align=right|2,644|| align=right|0,243|| align=right|14,81|| align=right|4,298||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51150)||2000 HJ53|| align=right|14,0|| align=right|2,305|| align=right|0,088|| align=right|6,73|| align=right|3,499||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51151)||2000 HB54|| align=right|14,2|| align=right|3,135|| align=right|0,041|| align=right|2,55|| align=right|5,550||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51152)||2000 HL54|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,099|| align=right|13,50|| align=right|4,258||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51153)||2000 HA56|| align=right|14,3|| align=right|2,974|| align=right|0,083|| align=right|10,62|| align=right|5,128||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51154)||2000 HC56|| align=right|14,1|| align=right|3,119|| align=right|0,124|| align=right|3,12|| align=right|5,508||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51155)||2000 HH56|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,077|| align=right|9,88|| align=right|5,131||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51156)||2000 HJ56|| align=right|13,7|| align=right|2,646|| align=right|0,108|| align=right|7,08|| align=right|4,304||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51157)||2000 HB57|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,305|| align=right|3,93|| align=right|3,389||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51158)||2000 HG57|| align=right|13,8|| align=right|3,164|| align=right|0,161|| align=right|6,34|| align=right|5,626||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51159)||2000 HO57|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,096|| align=right|16,28|| align=right|5,378||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51160)||2000 HR57|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,089|| align=right|5,75|| align=right|3,840||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51161)||2000 HY57|| align=right|14,9|| align=right|2,602|| align=right|0,174|| align=right|5,84|| align=right|4,197||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51162)||2000 HP58|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,165|| align=right|10,08|| align=right|4,604||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51163)||2000 HU58|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,094|| align=right|9,03|| align=right|5,144||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51164)||2000 HR62|| align=right|14,6|| align=right|2,683|| align=right|0,188|| align=right|15,99|| align=right|4,395||MBA||25. april 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(51165)||2000 HO63|| align=right|14,3|| align=right|2,847|| align=right|0,070|| align=right|3,46|| align=right|4,803||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51166)||2000 HW63|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,179|| align=right|1,73|| align=right|5,571||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51167)||2000 HF64|| align=right|13,6|| align=right|2,760|| align=right|0,042|| align=right|10,25|| align=right|4,583||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51168)||2000 HC65|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,087|| align=right|9,27|| align=right|4,300||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51169)||2000 HQ65|| align=right|14,2|| align=right|3,177|| align=right|0,140|| align=right|14,60|| align=right|5,663||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51170)||2000 HJ66|| align=right|14,1|| align=right|2,796|| align=right|0,078|| align=right|15,25|| align=right|4,675||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51171)||2000 HW66|| align=right|13,5|| align=right|2,743|| align=right|0,210|| align=right|9,14|| align=right|4,542||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51172)||2000 HX67|| align=right|14,9|| align=right|2,621|| align=right|0,111|| align=right|5,74|| align=right|4,244||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51173)||2000 HD69|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,187|| align=right|9,61|| align=right|4,148||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51174)||2000 HH69|| align=right|14,0|| align=right|3,020|| align=right|0,070|| align=right|11,00|| align=right|5,249||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51175)||2000 HV69|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,070|| align=right|4,49|| align=right|4,573||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51176)||2000 HF70|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,144|| align=right|11,50|| align=right|4,252||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51177)||2000 HM70|| align=right|13,7|| align=right|3,218|| align=right|0,047|| align=right|8,13|| align=right|5,773||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51178)||2000 HX70|| align=right|12,1|| align=right|3,953|| align=right|0,236|| align=right|10,07|| align=right|7,859||HLD||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51179)||2000 HM71|| align=right|13,9|| align=right|2,738|| align=right|0,106|| align=right|8,46|| align=right|4,529||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51180)||2000 HN73|| align=right|14,5|| align=right|2,699|| align=right|0,123|| align=right|13,97|| align=right|4,434||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51181)||2000 HT74|| align=right|14,3|| align=right|3,106|| align=right|0,076|| align=right|3,56|| align=right|5,473||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51182)||2000 HP76|| align=right|13,2|| align=right|2,727|| align=right|0,219|| align=right|8,64|| align=right|4,504||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51183)||2000 HS76|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,135|| align=right|10,17|| align=right|4,125||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51184)||2000 HQ78|| align=right|13,6|| align=right|3,051|| align=right|0,063|| align=right|9,48|| align=right|5,328||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51185)||2000 HP85|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,060|| align=right|8,75|| align=right|5,637||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51186)||2000 HW86|| align=right|14,3|| align=right|2,657|| align=right|0,159|| align=right|12,50|| align=right|4,330||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51187)||2000 HM88|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,146|| align=right|8,79|| align=right|4,157||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51188)||2000 HB90|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,056|| align=right|11,43|| align=right|5,520||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51189)||2000 HA91|| align=right|13,5|| align=right|2,774|| align=right|0,081|| align=right|10,94|| align=right|4,618||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51190)||2000 HF94|| align=right|14,4|| align=right|2,732|| align=right|0,086|| align=right|18,38|| align=right|4,516||MBA||29. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51191)||2000 HT94|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,213|| align=right|13,72|| align=right|4,055||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51192)||2000 HJ95|| align=right|14,0|| align=right|3,151|| align=right|0,096|| align=right|12,55|| align=right|5,592||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51193)||2000 HT96|| align=right|14,8|| align=right|3,007|| align=right|0,054|| align=right|10,44|| align=right|5,214||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51194)||2000 HY99|| align=right|14,5|| align=right|2,998|| align=right|0,037|| align=right|10,73|| align=right|5,190||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51195)||2000 HZ101|| align=right|13,9|| align=right|3,089|| align=right|0,059|| align=right|13,89|| align=right|5,428||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51196)||2000 HT104|| align=right|14,6|| align=right|2,615|| align=right|0,070|| align=right|9,59|| align=right|4,229||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51197)||2000 JJ|| align=right|14,3|| align=right|2,631|| align=right|0,049|| align=right|15,87|| align=right|4,266||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51198)||2000 JO3|| align=right|14,2|| align=right|2,349|| align=right|0,284|| align=right|22,11|| align=right|3,599||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51199)||2000 JA4|| align=right|13,8|| align=right|3,452|| align=right|0,067|| align=right|16,03|| align=right|6,414||MBA||4. maj 2000||Kleť||Klet
|-
|(51200)||2000 JT5|| align=right|14,0|| align=right|3,033|| align=right|0,039|| align=right|10,48|| align=right|5,282||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51201)||2000 JG6|| align=right|14,1|| align=right|2,558|| align=right|0,175|| align=right|13,39|| align=right|4,090||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51202)||2000 JR6|| align=right|14,0|| align=right|2,972|| align=right|0,114|| align=right|13,70|| align=right|5,122||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51203)||2000 JW7|| align=right|16,0|| align=right|2,690|| align=right|0,137|| align=right|2,56|| align=right|4,411||MBA||5. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51204)||2000 JE9|| align=right|14,4|| align=right|2,552|| align=right|0,097|| align=right|4,07|| align=right|4,075||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51205)||2000 JV9|| align=right|14,2|| align=right|2,651|| align=right|0,128|| align=right|16,69|| align=right|4,317||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51206)||2000 JL11|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,174|| align=right|9,15|| align=right|4,158||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51207)||2000 JR11|| align=right|13,4|| align=right|2,697|| align=right|0,126|| align=right|12,77|| align=right|4,428||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51208)||2000 JV13|| align=right|14,6|| align=right|2,807|| align=right|0,106|| align=right|4,57|| align=right|4,703||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51209)||2000 JG14|| align=right|13,4|| align=right|3,177|| align=right|0,130|| align=right|14,74|| align=right|5,661||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51210)||2000 JT19|| align=right|13,1|| align=right|3,135|| align=right|0,145|| align=right|6,15|| align=right|5,551||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51211)||2000 JA20|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,056|| align=right|4,54|| align=right|4,364||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51212)||2000 JT20|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,159|| align=right|4,89|| align=right|4,306||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51213)||2000 JU20|| align=right|13,5|| align=right|3,040|| align=right|0,070|| align=right|5,10|| align=right|5,299||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51214)||2000 JF22|| align=right|13,7|| align=right|3,170|| align=right|0,131|| align=right|4,02|| align=right|5,644||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51215)||2000 JL22|| align=right|12,9|| align=right|3,223|| align=right|0,153|| align=right|5,01|| align=right|5,787||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51216)||2000 JU22|| align=right|13,1|| align=right|2,867|| align=right|0,126|| align=right|11,03|| align=right|4,854||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51217)||2000 JV22|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,152|| align=right|9,53|| align=right|3,796||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51218)||2000 JC23|| align=right|13,4|| align=right|3,001|| align=right|0,040|| align=right|8,58|| align=right|5,199||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51219)||2000 JE23|| align=right|14,9|| align=right|2,651|| align=right|0,181|| align=right|5,51|| align=right|4,316||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51220)||2000 JG23|| align=right|14,4|| align=right|2,547|| align=right|0,116|| align=right|12,47|| align=right|4,064||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51221)||2000 JK23|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,139|| align=right|11,41|| align=right|4,636||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51222)||2000 JE24|| align=right|13,2|| align=right|2,997|| align=right|0,017|| align=right|8,98|| align=right|5,188||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51223)||2000 JQ24|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,116|| align=right|9,64|| align=right|3,735||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51224)||2000 JU24|| align=right|13,5|| align=right|3,072|| align=right|0,113|| align=right|10,04|| align=right|5,382||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51225)||2000 JW24|| align=right|13,9|| align=right|2,554|| align=right|0,197|| align=right|15,75|| align=right|4,082||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51226)||2000 JJ25|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,077|| align=right|8,30|| align=right|4,678||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51227)||2000 JK25|| align=right|13,3|| align=right|3,018|| align=right|0,034|| align=right|13,80|| align=right|5,242||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51228)||2000 JQ26|| align=right|14,2|| align=right|2,374|| align=right|0,133|| align=right|4,17|| align=right|3,658||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51229)||2000 JF27|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,184|| align=right|10,16|| align=right|5,614||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51230)||2000 JL27|| align=right|14,0|| align=right|3,016|| align=right|0,031|| align=right|13,52|| align=right|5,238||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51231)||2000 JM28|| align=right|13,6|| align=right|3,076|| align=right|0,083|| align=right|9,40|| align=right|5,393||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51232)||2000 JX30|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,060|| align=right|8,52|| align=right|5,366||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51233)||2000 JX31|| align=right|13,3|| align=right|3,152|| align=right|0,093|| align=right|21,73|| align=right|5,594||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51234)||2000 JZ31|| align=right|13,4|| align=right|2,964|| align=right|0,097|| align=right|10,37|| align=right|5,103||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51235)||2000 JD32|| align=right|13,6|| align=right|2,654|| align=right|0,037|| align=right|12,51|| align=right|4,322||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51236)||2000 JE32|| align=right|13,7|| align=right|3,172|| align=right|0,085|| align=right|12,31|| align=right|5,648||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51237)||2000 JZ33|| align=right|14,1|| align=right|3,022|| align=right|0,101|| align=right|6,01|| align=right|5,252||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51238)||2000 JT34|| align=right|13,4|| align=right|3,198|| align=right|0,208|| align=right|9,40|| align=right|5,718||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51239)||2000 JH35|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,185|| align=right|3,09|| align=right|4,268||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51240)||2000 JW36|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,130|| align=right|1,97|| align=right|5,741||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51241)||2000 JX36|| align=right|13,4|| align=right|3,207|| align=right|0,118|| align=right|3,78|| align=right|5,742||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51242)||2000 JC38|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,152|| align=right|12,97|| align=right|4,314||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51243)||2000 JG38|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,102|| align=right|5,01|| align=right|5,634||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51244)||2000 JP39|| align=right|13,0|| align=right|3,069|| align=right|0,076|| align=right|8,38|| align=right|5,377||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51245)||2000 JW40|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,123|| align=right|10,58|| align=right|4,113||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51246)||2000 JH42|| align=right|15,1|| align=right|2,771|| align=right|0,154|| align=right|9,57|| align=right|4,612||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51247)||2000 JL45|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,045|| align=right|1,76|| align=right|5,119||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51248)||2000 JF46|| align=right|13,8|| align=right|2,971|| align=right|0,060|| align=right|8,44|| align=right|5,121||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51249)||2000 JA47|| align=right|13,7|| align=right|3,025|| align=right|0,071|| align=right|8,97|| align=right|5,259||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51250)||2000 JO47|| align=right|12,7|| align=right|3,143|| align=right|0,119|| align=right|17,58|| align=right|5,571||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov